En anglais le mot mill veut dire moulin ou usine.

Localité 

 Mill est un village de la Région du Sud du Cameroun.
 Mill est le chef-lieu de la commune de Mill en Sint Hubert dans la province néerlandaise  du Brabant-Septentrional

Patronyme 

 Frank Mill (né en 1958), un footballeur allemand ;
 Henry Mill (mort en 1771), un inventeur anglais ;
 James Mill (1773-1836), un historien, économiste et philosophe britannique ;
 Jimmy Mill (1899-1950), un joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 John Mill (1645-1707), un théologien anglais ;
 John Stuart Mill (1806-1873), un philosophe et économiste britannique. Fils de James Mill.

Autres 
 Le ratio de Mill et l'inverse du ratio de Mill, en statistiques.

Voir aussi 
 
 Le Mill, ou le Musée Ianchelevici à La Louvière, expose une collection de sculptures et de dessins du sculpteur et dessinateur belgo-roumain Idel Ianchelevici (1909-1994).